ETNS steht für:

 European Telephony Numbering Space, Europäische Telefonnummerierungsraum
 Fliegerhorst Schleswig als ICAO-Code

ETNS